Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2019 war die 17. Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Männer.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus einer Gruppen à 4 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um den Finalrundeneinzug spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finalrunde 
Der erste der Vorrunde spielte gegen den vierten und der zweite gegen den dritten das Halbfinale.

Die beiden Gewinner spielten das Finale.

Vorrunde

Rangliste

Spiele

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Finale

Abschlussplatzierungen

Einzelnachweise 

2019
Handballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung im Kanton Tessin
Tenero-Contra